

Geografia 
 Mühlbacher Klause – chiusa in Val Pusteria

Persone 
 Alois Mühlbacher – cantante austriaco
 Engelbert Mühlbacher – storico e diplomatico austriaco
 Waldemar Mühlbächer – ex calciatore romeno naturalizzato tedesco